Conta är ett släkte av fiskar. Conta ingår i familjen Erethistidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Malartade fiskar
Conta